Купа на Кремъл 2010 е 20-ото издание на Купата на Кремъл. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Москва, Русия от 19 до 24 октомври.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2010
Купа на Кремъл